Davinópolis ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Davinópolis (Goiás), Bundesstaat Goiás 
 Davinópolis (Maranhão), Bundesstaat Maranhão